Hamburger SV var vinderen af 1. Fußball-Bundesliga 1981-82.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1981
Fodbold i 1982